Con il termine ferrovia Roma-Napoli si possono indicare tre linee ferroviarie che collegano la capitale al capoluogo campano:

 la ferrovia Roma-Cassino-Napoli;
 la ferrovia Roma-Formia-Napoli;
 la linea ad Alta velocità Roma-Napoli.